Le dolmen de la Rouvière est un dolmen situé à Pelouse, en France.

Description

Localisation 
Le dolmen est situé sur la commune de Pelouse, dans le département français de la Lozère. Il est au Sud-Ouest, à 500 mètres à vol d'oiseau, du village de La Rouvière qui est sur la commune et qui en fut autrefois le chef-lieu.
Un autre dolmen est situé sur la commune : le dolmen de la Tailladisse proche du ruisseau du même nom, au Nord-Ouest du village de Pelouse.
Les dolmens de la Rouvière ou des Rouvières situés sur le causse de Sauveterre dans la commune de Chanac peuvent aussi prêter à confusion.

Historique 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1889.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Lozère

Références 

Monument historique en Lozère
Monument historique classé en 1889
Rouvière
Rouviere